Това е списък на кметовете (демарси) на южния македонския град Полигирос, Гърция.

Бележки